Мичапа има више значења:

 Мичапа (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мичапа (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мичапа (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Мичапа (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мичапа (Тепеско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мичапа (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мичапа (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику